Ле́йб-гва́рдии 2-й стрелко́вый Царскосе́льский по́лк (до 1910 года — батальон) — гвардейская стрелковая часть (полк) Русской императорской гвардии.

Полковой праздник — 17 (30) апреля, день преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Организационные этапы существования полка 
а из чинов стрелковых рот полков 2-й Гвардейской пехотной дивизии был сформирован четырёхротный лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон, которому были предоставлены права и преимущества Старой Гвардии. Батальон состоял в 3-й Гвардейской дивизии.  был переименован в лейб-гвардии стрелковый Царскосельский батальон.

а батальон был отчислен в состав вновь сформированной Гвардейской стрелковой бригады под командованием великого князя Владимира Александровича, а а он был переименован в лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон.

а батальон был развёрнут в лейб-гвардии 2-й стрелковый Царскосельский полк.

а полк «неофициально» развернут в трёхбатальонный состав, для чего были выделены по ⅓ личного состава существующих рот. В 1916 году было создано «Общество вспомоществования Царскосельских стрелков» под покровительством сестры шефа полка Великой Княгини Марии Павловны Младшей.

В 1917 году полк стал именоваться Гвардии 2-м стрелковым полком, но в 1918 году он был расформирован.

В 1918 году был возрождён в Добровольческой армии. Летом 1919 составлял роту в Стрелковом батальоне 2-го Сводно-гвардейского полка, 12 октября 1919 вошедшую в 1-й батальон в Сводном полку Гвардейской стрелковой дивизии. Ротой командовал поручик Вильке. В Русской Армии с августа 1920 составлял роту в 4-м батальоне Сводного гвардейского пехотного полка. Всего за годы Гражданской войны полк потерял убитыми 17 офицеров (2 в Ярославском восстании, 5 на Юге, 2 на Севере, 1 в Сибири и 7 было расстреляно большевиками).

Оставшиеся в живых ветераны полка создали «Союз Царскосельских стрелков», включающий 4 группы: северо-западная (центр — Ревель), юго-западная (центр — Париж), юго-восточная (центр — Белград) и дальневосточная (центр — Харбин). В Париже находилось отделение юго-западной группы «Союза Лейб-гвардии Царскосельских стрелков», председателями группы которого по очереди были генерал-майор В. Г. Васмундт, полковник А. А. Стессель, полковник В. Н. Матвеев. В Югославии председателем юго-восточной группы Союза был генерал-майор Н. В. Нагаев, а Дальневосточной группы — А. А. Тюнегов. При основании Союза Августейшим покровителем являлся шеф полка великий князь Дмитрий Павлович, председателем Союза был генерал-майор Э. А. Верцинский. Всего в Союзе на 1935 год состояло: почётных членов — 4, действительных членов — 14, членов-соревнователей — 8. На 1956 год шефом Союза был великий князь Владимир Кириллович и состояло 10 членов. По состоянию на 1958 год Союз насчитывал 9 членов (из них 4 в Париже).

Участие в походах и боевых действиях 
С сентября 1863 года батальон принимал участие в подавлении Польского восстания, находясь в Варшавском военном округе, в котором оставался до 1871 года, после чего был переведён в Царское Село.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов 
а батальон выступил в поход в Русско-турецкую войну:
  участвовал при взятии укреплённой позиции под Горным Дубняком;
  занял Дольный Дубняк;
 — — взятие Правецкой позиции;
 — — при взятии Врачешского перевала через Балканы;
 — — в битве под Араб-Конаком;
  — в сражении при деревне Ташкессен;
  — в бою под Дольни Комарцах;
  — в сражении у Враждебно на реке Искер;
  — при занятии Софии;
  — в сражении у деревень Кадыкой и Айранли.

Первая мировая война 
С началом Первой мировой войны был выдвинут вместе с лейб-гвардии 1-м стрелковым полком к крепости Новогеоргиевск, но потом походным порядком прибыл к месту сосредоточения Гвардейской стрелковой бригады в Варшаве.  бригада заняла оборону у города Гроеца, но  получила приказ вернуться в Варшаву и через два дня эшелоном была отправлена в Ивангород.
  приняла первый бой у фольварка . Во время первой же атаки был смертельно ранен командир полка генерал-майор Д. Н. Пфейфер, тяжело ранен старший штаб-офицер полковник Крузе и тяжело контужен полковой адъютант штабс-капитан Мацкевич. Всего в бою полк потерял убитыми или пропавшими без вести одного офицера и 66 нижних чинов и ранеными 14 офицеров и 341 нижнего чина.
  в бою у деревни Осицы погибли 2 человека.
 Гвардейская стрелковая бригада первой из соединений 9-й армии переправилась через реку Сан и развивала наступление вдоль правого берега Вислы.
 —а полк участвовал в бою под Опатовым. Погибли 2 стрелка.
  в бою у деревни  убиты 2 человека.
  — бой у деревни Адамово.
  в бою у деревни  убито 10 человек.
К концу года полк отошёл на территорию Ломжинской губернии.
 а в бою у деревни  убито 39 человек.
 — полк участвовал в бою у деревни  и потерял убитыми 14 человек.
  — бой у деревни .
  — сражение у деревни . Убиты 7 стрелков.
  — сражение у деревни .
В июне полк переместился к югу, на территорию Люблинской губернии.
 — полк — активный участник Красноставского сражения в июле 1915 г.: участвовал в бою у деревни  близ города Красностава. За восемь дней боёв с немцами полк потерял убитыми и пропавшими без вести 93 человека (из них 6 офицеров), ранеными, контуженными и больными — 443 человека. Ещё 105 легкораненых и контуженных остались в строю.
 Полк — участник Люблин-Холмского сражения в июле 1915 г.
  — сражение у деревни .
Вскоре полк отошёл к северу.
 — полк участвовал в арьергардных боях под Вильно, в которых из 1625 штыков выбыло убитыми и ранеными 785 стрелков, и ещё 177 легкораненых остались в строю. Из офицеров полка была выбита половина. Однако за всё время боёв и отступления полк не оставил противнику никаких трофеев.
 — — бои на Мейшагольских позициях.
  — бой у деревни Рамейки.
В середине ноября полк был переведён на Юго-Западный фронт под Витебск.
 В июле — августе 1916 года в составе Гвардейской стрелковой дивизии полк участвовал отличился в боях на реке Стоход во время Брусиловского наступления, с боем захватил 12 неприятельских орудий.
 —  — бои у села Витонеж, где на высоте 90 лишился двух командиров батальонов Г. А. Серебренникова и А. Д. Котелевского.
  — бой у села Вулька-Порская. Последующие четыре дня полк укреплялся на занятых позициях.
 В сентябре-октябре полк участвовал в боях с целью захвата стратегически важного Квадратного леса на Владимир-Волынском направлении.
 — — бои у деревни Войнин. Потери убитыми 88 человек.
До апреля 1917 года полк занимал позиции у деревни Пустомыты.

Знаки отличия 
а батальону, в знак того, что батальон составлен из чинов 2-й Гвардейской пехотной дивизии, было пожаловано Георгиевское гвардейское знамя образца 1813 года: жёлтый крест, углы малиновые с чёрным пополам, шитьё — золотое. На знамени была надпись: «Въ воспоминаніе подвиговъ Россійской Гвардии». К началу Первой мировой войны знамя частично было утрачено. После войны знамя оно было вывезено офицерами полка за рубеж. В настоящее время знамя находится в эмиграции.

а батальону были пожалованы знаки на головные уборы, с надписью: «За Араб-Конак 21 Ноября 1877 года».

В полку в употреблении существовал жетон в виде серебряной Андреевской звезды в центре круга из малиновой эмали которого находился серебряный вензель великого князя Дмитрия Павловича. Круг окаймлён чёрной лентой с надписью «Л. ГВ. 2 СТР. БАТ. 27. 1856 г.». Внизу — серебряная лента с надписью «За Араб-Конак 21 ноября 1877 г.».

Полковой храм 
Полковым храмом была церковь преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе.

Полковой музей 
Полк имел свой музей, состоящий из коллекции живописи, в основном портретов Высочайших особ, офицеров полка и батальных сцен. В музее также были представлены униформа, вооружение и предметы офицерского быта, включая столовые приборы офицерского собрания. Судьба коллекции музея после революции неизвестна.

Личный состав 
Батальон (а затем полк) укомплектовывался темноволосыми.

Командиры полка 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).

Шефы полка

Известные люди, служившие в полку 
 Васильев, Кузьма Андреевич — советский военачальник, гвардии полковник
 Гагемейстер, Александр Леонтьевич — генерал-лейтенант русской армии
 Левстрем, Эрнест Лаврентьевич — генерал-лейтенант русской армии, генерал от инфантерии финской армии
 Пушкин, Григорий Александрович — внук А. С. Пушкина, полковник.

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Белое движение в России: организационная структура. — М., 2000. — 368 с.
 Верцинский Э. А. Памятные дни: из воспоминаний гвардейских стрелков. — Таллин: Издание Союза царскосельских стрелков. (Книга 1 — 1932, Книга 2 — 1937, Книга 3 — 1939.)
 Верцинский Э. А. Из мировой войны: памятные записи командира полка и офицера Генерального Штаба за 1914—1917 годы. — Таллин-Ревель, 1931.
 Устав Союза Лейб-гвардии Царскосельских стрелков. — Париж, 1933 г.

Ссылки 
 Блинов М. Ю. Справка по Союзу Лейб-Гвардии Царскосельских стрелков

Гвардейские полки Российской империи
Стрелковые полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1856 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году